Сетте-Келюе, Сетте-Кёлюе () — топоним в России якутского происхождения.

 Сетте-Келюе — озеро, между р. Чондон и р. Сельлях, Республика Саха (Якутия), координаты 70°56’с. ш. 139°41’в. д..
 Сетте-Кёлюе — река, левый приток р.Матта, Республика Саха (Якутия), координаты 62°12’с. ш. 126°40’в. д..

Примечания

См. также 
Сетте-Кюель